Bruckman ist ein Familienname.

Namensträger 
 Amy Bruckman (* 1965), US-amerikanische Informationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Clyde Bruckman (1894–1955), US-amerikanischer Autor und Filmregisseur
 Mathias Bruckman (1811–1868), US-amerikanischer Aufständischer für die Unabhängigkeit Puerto Ricos, siehe Mathias Brugman

Siehe auch 
 Bruckmann
 Brugman
 Brugmann

Weblinks 
 
 
 

Familienname